Schwindelfrei steht für:
 frei von Höhenangst sein, siehe Schwindelfreiheit
 Tatort: Schwindelfrei, deutscher TV-Krimi